Ammeldingen an der Our, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Ammeldingen bei Neuerburg, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts